Loyola bezeichnet folgende Orte und Einrichtungen:

 Loyola, Ort zwischen Azpeitia und Azkoitia in der baskischen Provinz Gipuzkoa
 Loyola, Stadtteil von Donostia-San Sebastián
 Loyola College, Vorgängerhochschule der Concordia University in Montréal, Kanada
 Loyola Marymount University, private Universität in Los Angeles
 Loyola University Chicago, private Universität in Chicago 
 Asociation Loyola-Gymnasium, Privatschule in Prizren, Kosovo
 (3589) Loyola, Asteroid des Hauptgürtels

Loyola ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 André Loyola Stein (* 1994), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Ignatius von Loyola (1491–1556), Mitbegründer und Gestalter der Jesuiten
 Margot Loyola (1918–2015), chilenische Musikerin und Musikethnologin
 Mariana Loyola (* 1975), chilenische Schauspielerin
 Martín García Óñez de Loyola († 1598), spanischer Soldat, Gouverneur von Chile
 Martín Ignacio de Loyola (* um 1550, † 1606), Franziskanerpater
 Nelson Loyola (* 1968), kubanischer Fechter
 Nilson Loyola (* 1994), peruanischer Fußballspieler
 Ignácio de Loyola Brandão (* 1936), brasilianischer Schriftsteller und Journalist
 Roberto Loyola (1937–2000), italienischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Loiola